Антоніо Канова (1757—1832) — італійський скульптор, найзначніший представник класицизму в європейській скульптурі.
 Джуді Канова (1915—1983) — американська актриса, радіоведуча і співачка.
 Франческо Канова да Мілано (1497—1543) — італійський лютнист доби Ренесансу.

Кенова — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія.
 Канова — місто, штат Південна Дакота
 Канова — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Канова — річка в центральній частині штату Західна Вірджинія.

 6256 Канова — астероїд головного поясу.